Beira pode designar:

 Beira (Moçambique) - cidade e município em Moçambique.
 Beira (Portugal) - região portuguesa também denominada de região Centro. Foi ainda uma antiga comarca portuguesa, por vezes chamada de Beiras, por as divisões seguintes:
 Beira Alta - província tradicional portuguesa.
 Beira Baixa - província tradicional portuguesa.
 Beira Litoral - província tradicional portuguesa.
 Beira Transmontana - antiga província portuguesa.
 Beira Interior: região natural portuguesa.
 Beira Interior Norte - sub-região portuguesa 
 Beira Interior Sul - sub-região portuguesa 
 Príncipe da Beira - título nobiliárquico pretencente à casa real portuguesa, geralmente atribuído aos herdeiros do trono.
 Vários concelhos portugueses:
 Aguiar da Beira
 Celorico da Beira
 Moimenta da Beira
 Várias freguesias portuguesas:
Aguiar da Beira (freguesia)
Moimenta da Beira (freguesia)
 Alverca da Beira
 Alvito da Beira
 Beira Grande
 Lagos da Beira
 Lobão da Beira
 Mondim da Beira
 Monforte da Beira
 Paredes da Beira
 Penela da Beira
 Pombeiro da Beira
 São Jorge da Beira
 São Vicente da Beira
 Sazes da Beira
 Seixo da Beira
 Souto de Aguiar da Beira
 Vila Chã da Beira
 Vila Franca da Beira
 Vila Pouca da Beira

Açores

 Beira (Velas)

Pode também estar procurando por:
 Beiras (ComUrb) - Comunidade urbana portuguesa com sede na cidade da Guarda.
 Beirais - aldeia fictícia portuguesa correspondendo a Carvalhal
 Beirã

Desambiguação
Desambiguações de topônimos